Гире́й:
Гирей — родовое объединение в составе башкир, казахов, татар.
Гиреи — род Крымских ханов.
Гирей — посёлок городского типа в Гулькевичском районе Краснодарского края.